Mužská dvouhra Winston-Salem Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do singlové soutěže winstonsalemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Roberto Bautista Agut, který se rozhodl do turnaje nezasáhnout.

Vítězem se stal 22letý nenasazený Rus Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou osmičku Steva Johnsona po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4, když v duelu odvrátil jeden brejkbol soupeře. Turnajem prošel bez ztráty sady. V probíhající sezóně si po lednovém Sydney International 2018 připsal druhé turnajové vítězství, které také představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Johnson promarnil příležitost stát se prvním hráčem roku 2018, jenž by zvítězil na třech různých površích, když v předchozí části sezóny již triumfoval na trávě i antuce.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2018